Берли́н-Бра́нденбург:
 Берлин-Бранденбург (нем. Berlin-Brandenburg) — название, используемое по отношению к планируемой земле Германии
 Берлин-Бранденбург — аэропорт, расположенный в Бранденбурге у границы с Берлином